Overboard (1987), Amerikaanse film uit 1987
 Overboard (2018), Amerikaanse film uit 2018